De TT van Assen 2001 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden van 28 tot 30 juni 2001 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc
De race werd na vijftien ronden stilgelegd vanwege hevige regenval en niet meer herstart.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Wereldkampioenschap wegrace 2001